

Patronyme 

 Alanson B. Vaughan (1806-1876), homme politique américain ;
 Bernard Vaughan (1847-1922), prêtre jésuite anglais, prédicateur de renom ;
 Brian K. Vaughan (1976-), scénariste de comics ;
 Dorothy Vaughan (1890-1955), actrice américaine ;
 Dorothy Vaughan (1910-2008), mathématicienne américaine ;
 Ernest Vaughan (1841-1929), patron de presse et administrateur civil français ;
 
 Hal Vaughan (1928-2013), auteur et journaliste américain basé à Paris ;
 Henry Vaughan (1622-1695), poète anglais ;
 Herbert Vaughan (1832-1903), prélat catholique anglais, cardinal-archevêque de Westminster ;
 Ivan Vaughan (1942-1994), ami de John Lennon et Paul McCartney qui joua une journée avec the Beatles ;
 Jacob Vaughan (1999-), coureur cycliste britannique ;
 Jimmie Vaughan (1951-), guitariste et chanteur de blues, frère de Stevie Ray ;
 John Vaughan (1799-1868), maître de forge et industriel britannique ;
 Kehinde Vaughan (1961-), athlète nigériane ;
 Laura Vaughan (1965-), ultra-traileuse américaine ;
  (1986-), footballeur britannique ;
 Michael Vaughan (1974-), international anglais de cricket ;
 Murray Vaughan (19??-1986), artiste canadien ;
 Norman Vaughan (1905-2005), explorateur et musher américain ;
 Peter Vaughan (1923-2016), acteur britannique ;
 Ralph Vaughan Williams (1872-1958), compositeur britannique ;
 Robert Charles Vaughan (1945-), mathématicien britannique ;
 Sarah Vaughan (1924-1990), chanteuse de jazz ;
 Sarah Vaughan (1972-), pseudonyme littéraire de la journaliste britannique Sarah Hall ;
 Stevie Ray Vaughan (1954-1990), guitariste et chanteur de blues, frère de Jimmie ;
 .

Prénom 
Vaughan est un prénom anglo-saxon.

Toponyme 

 Vaughan, une circonscription en Ontario, au Canada ;
 Vaughan, une circonscription provinciale en Ontario, au Canada ;
 Vaughan, une banlieue de Toronto, en Ontario, au Canada.

Voir aussi 
 Baronne de Vaughan, un titre de fantaisie donné par le roi Léopold II de Belgique à sa maîtresse Blanche Delacroix

Patronyme anglais